«Поздней ночью» () — американское вечернее развлекательное ток-шоу, выходящее на канале NBC с 1982 года. За всю историю программы просуществовало четыре версии шоу со своими ведущими: Дэвид Леттерман (1982—1993), Конан О’Брайен (1993—2009), Джимми Фэллон (2009—2014) и Сет Майерс, который является ведущим в настоящее время. Дольше всех программу вел Конан О’Брайен, чья версия «Поздней ночью» пробыла в эфире с сентября 1993 по февраль 2009.

Ведущие

Примечания 

Телесериалы США 1980-х годов
Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы США, запущенные в 1982 году
Телесериалы на английском языке
Поздневечерние шоу США
Программы телеканала NBC